Мялица — многозначный термин.
 Помещение, в котором обрабатывали лён для получения волокна.
 Инструмент, которым мнут лён и коноплю, очищая волокна от кострицы.
 Мялица, Анатолий Константинович (1940—2021) — генеральный директор Харьковского государственного авиационного производственного предприятия. Герой Украины.

Примечания